Zespół Renault w Formule 1 zadebiutował w roku 1977, kiedy to wystawiono bolid dla Jean-Pierre’a Jabouille’a w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Samochód ten, oznaczony symbolem RS01, był pierwszym samochodem w historii Formuły 1 z silnikiem turbodoładowanym i oponami radialnymi. Pierwsze punkty dla Renault zdobył Jean-Pierre Jabouille, dojeżdżając na czwartym miejscu w Grand Prix Stanów Zjednoczonych w sezonie 1978. Rok później, podczas Grand Prix Francji ten sam kierowca wywalczył dla teamu pierwsze zwycięstwo. W latach 1980–1982 zespół Renault był jedną ze stron w konflikcie FISA-FOCA. Po sezonie 1985 zespół wycofał się z zawodów Formuły 1, a wrócił do nich w sezonie 2002, wykupując wcześniej Benettona. W latach 2005–2006 zespół Renault zdobył tytuły mistrzowskie w klasyfikacji kierowców (mistrzem został kierowca Renault, Fernando Alonso), oraz konstruktorów, stając się drugim po Matrze francuskim konstruktorem, który tego dokonał. W trakcie 23 lat startów (do sezonu 2019 włącznie) zespół uczestniczył w 383 wyścigach Grand Prix, zdobywając 1596 punktów.

Wyniki 
Najlepszym okresem dla Renault były lata 2005–2006, gdy za kierownicą bolidów francuskiego konstruktora ścigali się Fernando Alonso oraz Giancarlo Fisichella. W obu sezonach zarówno w klasyfikacji generalnej kierowców (za sprawą Fernando Alonso), jak i konstruktorów, Renault było na najwyższym miejscu.

Najgorszy sezon Renault miało podczas swojego debiutu w 1977 roku. Kierowcą zespołu był wówczas Francuz Jean-Pierre Jabouille, który w klasyfikacji generalnej kierowców nie został sklasyfikowany, a Renault w klasyfikacji generalnej konstruktorów zajęło 19. pozycję bez żadnego zdobytego punktu.

Wyniki zespołów, które korzystały z silników Renault 

Pogrubiona czcionka oznacza mistrzostwo świata.

Uwagi
 * – Wyniki w trakcie trwania sezonu.

Podsumowanie

Statystyki 
Źródło: Stats F1

Stan po Grand Prix Abu Zabi 2019

Informacje techniczne 

Źródło: Wyprzedź Mnie!

Bolidy Renault napędzane były silnikami własnej konstrukcji. W latach 1977–1984 opony były dostarczane przez Michelin, a w 1985 przez Goodyear. W 2002 roku zespół ponownie zadebiutował z oponami Michelin, w latach 2007–2010 opony dostarczane były przez Bridgestone, a w 2011 roku dostawcą było Pirelli. Po powrocie zespołu do stawki w 2016 dostawcą opon pozostało Pirelli.

Kierowcy 

Źródło: Stats F1

Na przestrzeni lat dla Renaulta ścigało się 25 kierowców. Wygrali oni 35 wyścigów Grand Prix, uzyskali 51 pole position. Najwięcej wyścigów odbył Hiszpan Fernando Alonso. Hiszpan zdobył również dwa tytuły mistrzowskie dla zespołu.

|}

Uwagi

Przypisy 

Renault
Strony przeglądowe – sport
Renault w Formule 1